Peinlich steht für:

 das Adjektiv zu Pein, siehe auch Peinliche Befragung
  Peinlich (Skye), Weiler auf der schottischen Insel Skye

Siehe auch:
 Beinlich